Hermann Gehri ist der Name folgender Personen:

*Hermann Gehri (Maler) (1879–1944), deutscher Maler
Hermann Gehri (Ringer) (1899–1979), Schweizer Ringer